Une pierre-qui vire est un autre nom pour une pierre branlante.
 La Pierre-qui-Vire est un lieu-dit situé sur la commune de Saint-Léger-Vauban dans le Morvan qui a donné son nom à l'abbaye éponyme.
 l'Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire est une abbaye bénédictine située près du lieu-dit de la Pierre-qui-Vire.
 l'Abbaye de la Pierre-qui-Vire est un fromage fabriqué dans l'abbaye du même nom.
 La boulette de la Pierre-qui-Vire est un fromage qui tire son nom d'une localité située dans sa zone de production de Pierre-qui-Vire située près de Saint-Léger-Vauban, dans le Morvan.

Mégalithes 

 La Pierre-qui-vire est un dolmen situé à Gurgy-le-Château dans le département de la Côte-d'Or.
 La Pierre-qui-vire est un dolmen situé à Colombe-lès-Vesoul dans le département de la Haute-Saône.
 La Pierre-qui-vire est un dolmen situé à Cheffois dans le département de la Vendée.
 La Pierre-qui-vire est un menhir situé à Longeville-sur-Mer dans le département de la Vendée.
 La Pierre-Virante est un édifice mégalithique situé à Xanton-Chassenon dans le département de la Vendée.